Bernal poate să însemne:

 Persoane
 Agustín Bernal, actor mexican
 Gael García Bernal (1978—), actor mexican
 Ignacio Bernal (1910-1992), arheolog și antropolog mexican
 John Desmond Bernal (1901–1971), om de știință irlandez 
 Martin Bernal (1937—), scriitor britanic 
 Bernal Díaz del Castillo (cca. 1492–1581), conchistador spaniol 
 Miguel Bernal Jiménez (1910–1956), compozitor, organist, pedagog și muzicolog mexican

 Localități
 Bernal, o localitate din Mexic
 Bernal, un oraș în Argentina
 Bernal, Peru

 Sferă Bernal, un tip de stație spațială
 Peña de Bernal, un monolit situat în Mexico, al doilea ca mărime din lume